Il campionato mondiale di pallavolo maschile Under-19 è una competizione pallavolistica per squadre nazionali, riservata a giocatori con un'età inferiore di 19 anni, organizzata con cadenza biennale dalla FIVB.

Edizioni

Medagliere

Collegamenti esterni